

Geografia
 Palau – Stato dell'Oceania
 Palau – comune della provincia del Nord-Est Sardegna (Italia)
 Palau – fiume dell'Indonesia 
 Palau – piccola cittadina dello stato di Coahuila (Messico)
 Palau – villaggio dell'Inhambane (Mozambico)

Persone
 Albertina Palau – traduttrice italiana
 Alexandre Martínez Palau – calciatore andorrano
 Francisco Palau y Quer, da religioso Francesco di Gesù Maria Giuseppe – presbitero spagnolo
 Laia Palau – cestista spagnola
 Pierre Palau (noto anche come Palau) – attore francese